Ремовский — поселок в Локтевском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Ремовского сельсовета.

История 
Основан в 1930 году как посёлок при железнодорожной станции Ремовская при строительстве линии Риддер — Локоть.

Население

Примечания 

Населённые пункты Локтевского района